Айх () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Альцай-Вормс. Подчиняется управлению Айх. Население составляет 3256 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 21,02 км². Официальный код — 07 3 31 018.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца